Резніченко Анатолій Сергійович (1943—1985) — український радянський партійний діяч, Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Резніченко Валентин Михайлович (1972) — генеральний директор ДП «Український державний центр радіочастот». Голова Запорізької та Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
 Резніченко Володимир Ізмайлович (* 1965) — радянський та німецький фехтувальник на шпагах, олімпійський чемпіон.
 Резніченко Тимофій Пилипович (* 1938) — український фахівець у галузі енергетики, кандидат технічних наук, професор.
 Резніченко Яків Терентійович (1914—1969) — радянський воєначальник, ветеран німецько-радянської війни і прикордонних військ КДБ при РМ СРСР.

Прізвища на -енко